På väg eller På vägen kan syfta på:

Litteratur 
 På väg – roman från 1957 av Jack Kerouac, med originaltiteln On the Road
 På väg (bok av Göran Skytte) – bok från 2009 av Göran Skytte

Musik 
 På väg (musikalbum) – musikalbum från 1973 av Hoola Bandoola Band
 På väg (sång) – en sång med samma titel från album samma namn
 På väg (sång av Abalone Dots) – sång av Abalone Dots framförd under Melodifestivalen 2012
 På väg (sång Bröderna Lindgren) – sång från 2007 av Bröderna Lindgren på albumet Vuxen barnmusik
 På väg (sång av Niklas Strömstedt och Per Gessle) – sång från 1989 av Niklas Strömstedt och Per Gessle
 På väg (sång Nikola Sarcevic) – sång från 2010 av Nikola Sarcevic på albumet Nikola & Fattiglapparna
 "På väg" – sång från 1980 av Turid Lundqvist, originaltitel One's on the Way
 "På vägen" – sång med trafiktema med Anita och Televinken, se Och flickan hon går i dansen